Pabay ou Pabbay peut désigner :
 Pabay, une île des Hébrides intérieures en Écosse ;
 Pabay Mór, une île des Hébrides extérieures en Écosse ;
 Pabbay, une île près de Barra en Écosse ;
 Pabbay, une île près de Harris en Écosse.

Homonymie d'îles